Het seizoen 2009/10 was het 48ste seizoen van de Rotterdamse betaaldvoetbalclub SBV Excelsior sinds de invoering van het betaald voetbal in 1954. De club wist via de play-offs opnieuw promotie af te dwingen naar de Eredivisie.

Hoofdcoach was Alex Pastoor, de opvolger van de vertrokken Ton Lokhoff, en bezig aan zijn eerste seizoen in Kralingen. Onder leiding van de oud-speler van onder meer FC Volendam eindigde Excelsior op de derde plaats in de eindrangschikking. In de play-offs bleek de ploeg over twee duels te sterk voor achtereenvolgens FC Zwolle en Sparta Rotterdam.

In het beslissende duel tegen stadgenoot Sparta scoorde Guyon Fernandez in de slotseconden de 1-1, waardoor Sparta na vijf jaar eredivisie opnieuw degradeerde. Kort daarvoor had Fernandez een strafschop gemist, waarna Rydell Poepon de thuisploeg in de 92ste minuut op een op het oog comfortabele 1-0 voorsprong had gezet. Twee minuten later echter haalde Fernandez uit en werd doelman Cor Varkevisser gepasseerd.

Pastoor verklaarde na afloop beduusd te zijn. "Je krijgt een strafschop mee en dan denk je het wordt 1-0 en de buit is binnen. Die penalty ging mis en toen liep het allemaal anders, in een scenario dat niemand kan verzinnen. Dan lig je er alsnog uit bij die 1-0 voor Sparta en dan nog geen minuut later stap je als winnaar van het veld."

In het bekertoernooi verloor Excelsior in de derde ronde van NEC Nijmegen (2-1), nadat in de voorgaande ronden was afgerekend met de amateurs van Haaglandia (na strafschoppen). Topscorer werd aanvaller Guyon Fernandez met 15 treffers in 20 competitieduels.

Eerste divisie

Wedstrijden

Eindstand

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die SBV Excelsior vertegenwoordigden in de eerste divisie in het seizoen 2009/10 onder leiding van trainer-coach Alex Pastoor en als derde eindigden.

Play-offs promotie/degradatie

Wedstrijden

Statistieken
De navolgende veertien spelers dwongen onder leiding van trainer-coach Alex Pastoor promotie af naar de Eredivisie 2010/11.

KNVB-beker

2009/10
Excelsior